Fourie oder Fourié ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fourié (1854–1937), französischer Bildhauer, Maler und Illustrator
 Albertus Beyers Fourie Burger (* 1916), südafrikanischer Botschafter
 Carel Fourie (1950–1997), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jaque Fourie (* 1983), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johnny Fourie (1937–2007), südafrikanischer Jazzmusiker
 Lehann Fourie (* 1987), südafrikanischer Leichtathlet
 Lina Fourie (* um 1965), südafrikanische Badmintonspielerin
 Loftie Fourie (1936–2001), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Marione Fourie (* 2002), südafrikanische Sprinterin und Hürdenläuferin